Аксёновское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Мордовия 
 Аксёновское сельское поселение — входит в Лямбирский район

Тверская область 
 Аксёновское сельское поселение — входит в Андреапольский район